Olof Palmes gata kan syfta på någon av följande gator uppkallade efter den mördade svenska statsministern Olof Palme:

Europa

Sverige
 Olof Palmes gata, Kalmar, i Kalmar, Sverige
 Olof Palmes gata, Piteå, i Piteå, Sverige
 Olof Palmes gata, Stockholm, i Stockholm, Sverige
 Olof Palmes gata, Trollhättan, i Trollhättan, Sverige
 Olof Palmes gata, Umeå, i Umeå, Sverige
 Olof Palmes plats, i  Göteborg, Sverige
 Olof Palmes plats, i Norrköping, Sverige
 Olof Palmes torg, i Sundsvall, Sverige
 Olof Palmes plats, i Uppsala, Sverige
 Olof Palmes torg, i Örebro, Sverige

Övriga Europa
 Olof Palmes Allé, Århus, en gata i Århus, Danmark 
 Olof Palmes Allé, Bonn, Tyskland
 Olof Palmes Allé, Brunsbüttel, Tyskland
 Olof Palmes Gade, Köpenhamn, en gata i Köpenhamn, Danmark
 Olof Palme Grove, Stoke-on-Trent, en gata i Stoke-on-Trent, England
 Οδός Ούλοφ Πάλμε, Aten, en gata i Aten, Grekland 
 Οδός Ούλοφ Πάλμε, Thessaloniki, en gata i Thessaloniki, Grekland
 Rue Olof Palme, Rezé, en gata i Rezé, Frankrike 
 Boulevard Olof Palme, Émerainville, en boulevard i Émerainville, Frankrike 
 Boulevard Olof Palme, Hénin-Beaumont, en boulevard i Hénin-Beaumont, Frankrike 
 Via Olof Palme, Chiaravalle, en gata i Chiaravalle, Italien 
 Via Olof Palme, Imola, en gata i Imola, Italien 
 Via Sven Olof Palme, Bitonto, en gata som omger staden Bitonto, Italien
 Olof Palmestraat, Delft, en gata i Delft, Nederländerna
 Ulitsa Ulofa Pal'me, Moskva, en gata i Moskva, Ryssland
 Ulica Ulofa Palmea, Belgrad,Улица Улофа Палмеа, en gata i Belgrad, Serbien 
 Calle Olof Palme, Badajoz, en gata i Badajoz, Spanien
 Calle Olof Palme, Las Palmas de Gran Canaria, en gata i Las Palmas, Spanien
 Calle Olof Palme, Alicante, en gata i Alicante, Spanien
 Olof-Palme-Platz, Berlin, Berlin, Tyskland 
 Olof-Palme-Platz, Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
 Olof-Palme-Platz, Stralsund, Stralsund, Tyskland
 Olof-Palme-Platz, Traiskirchen, Traiskirchen, Österrike
 Olof-Palme-Platz, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Österrike
 Olof-Palme-Damm, Kiel, en gata i (B76) in Kiel, Tyskland 
 Olof Palme sétány, Budapest, en gata i Budapest, Ungern
 Olof-Palme-Strasse, Frankfurt am Main, Frankfunt am Main, Tyskland
 Olof-Palme-Strasse, Leverkusen, Leverkusen, Tyskland
 Olof-Palme-Strasse, Moers, Moers, Tyskland
 Olof-Palme-Strasse, München, München, Tyskland 
 Olof-Palme-Strasse, Solingen, Solingen, Tyskland
Rue Olof Palme, La Roche-sur-Yon, Frankrike

Asien
 Olof Palme Marg, New Delhi, en gata i New Delhi, Indien 
 Olof Palme Caddesi, Kulu, huvudgatan i Kulu, Turkiet

Afrika
 Avenida Olof Palme, Maputo, en gata i Maputo, Moçambique. 
 Olof Palmestraat, Windhoek, en gata i Windhoek, Namibia. 
  Olof Palme Street, en gata i Ny Paradou Alger, Algeriet. . 
  Olof Palme Garden, en park i Alger, Algeriet. .

Syd- och mellanamerika
 Calle Olof Palme, Buenos Aires, en kort gata i Buenos Aires, Argentina.  
 Calle Olof Palme, Santo Domingo, (också stavad Olaf Palmer eller Oloff Palme), en gata i Santo Domingo, Dominikanska republiken.

Referenser 

Gator